La Ribera del Teixó és un curs d'aigua de la Catalunya del Nord, a la comarca del Rosselló, dins de la subcomarca dels Aspres. Discorre pels termes comunals de Tellet i d'Oms. En el seu curs baix és termenal entre aquestes comunes.

És un riu vallespirenc, de la conca del Tec, però amb tot el seu curs en comunes del Rosselló a l'extrem oest del Rosselló, amb el seu naixement en ple Massís del Canigó, en els contraforts orientals del Canigó.

Recorregut 
Al llarg del seu recorregut va format un curs molt sinuós, essencialment de nord-oest a sud-est.

Principals afluents 
No té cap afluent rellevant, fent excepció d'un munt de còrrecs del nord-est del Massís del Canigó: la major part dels termes que travessa o passa a ran, abans esmentats.

Bibliografia

Referències 

Teixo
Teixó
Teixó
Teixó
Teixo